Rovereto peut faire référence à :
 Rovereto,  ville italienne du Trentin-Haut-Adige ;
 Rovereto, station du métro de Milan ;
  (1870-1952), un géologue et géographe italien.